Albergaria-a-Velha (gemeente)
 Albergaria-a-Velha (freguesia)